

Кіттері — місто, штат Мен
 Кіттері — переписна місцевість, штат Мен